Miasta w USA:
 Valle Vista – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Mohave
 Valle Vista – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside
 Valle Vista – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Starr